Hans Gudewerdt ist der Name folgender Personen:

 Hans Gudewerdt (I), geboren um 1570, gestorben 1642
 Hans Gudewerth der Jüngere, geboren zwischen 1593 und 1603; † 1671
 Hans Gudewerdt (III), geboren  1639/1640; † nach 1709